Гётц О́тто (; род. 15 октября 1967 года в Оффенбах-ам-Майне, Гессен, Германия) — немецкий актёр, известный своим высоким ростом (198 см).

Биография

Ранние годы 
Гётц Отто родился в городе Дитценбахе. Его родители владели булочной. В 1987—88 годах учился в Берлинском университете, после чего до 1989 года изучал актёрское мастерство в Университете музыки и драматического искусства в Граце (Австрия). Доучивался Гётц в Мюнхене, в Школе драматического искусства Отто Фалькенберга в 1989—93 годах. Во время обучения играл в Театре имени Шиллера в Берлине и Камерном театре в Мюнхене.

Карьера 
Наибольшую известность Гётц Отто получил за роль мистера Стэмпера, помощника злодея Эллиота Карвера в серии бондианы «Завтра не умрёт никогда» (1997). На кастинге на эту роль ему дали 20 секунд, чтобы представить себя. Актёр сказал: «Я большой. Я плохой. Я лысый. Я немец. Это пять секунд»(). Это и помогло ему получить роль в этом фильме.

Гётц Отто также играл роль охранника СС в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993), а позднее играл роль штурмбаннфюрера СС Отто Гюнше в фильме «Бункер». В 2006 году он появился в фильме «Вскрытие пришельца». С 2009 года Гётц Отто снимается в фильме «Железное небо» (дата выхода 2012 год), играя в нём главную роль — Клауса Адлера, нацистского офицера.

На телевидении Гётц Отто играл в самых разных жанрах: от экшн («Millennium Mann», 2005) и романтической мелодрамы («Apollonia», 2 серии, 2006) до рождественской комедии («Rettet die Weihnachtsgans», 2007). С января по март 2008 года Гётц Отто играл также для театральной публики в современной комедии «Und abends Gäste» в берлинском «Театре на Курфюрстендамм».

В 2013 году сыграл роль канадского хоккеиста Фила Эспозито в фильме «Легенда № 17».

Личная жизнь 
Гётц Отто женат. Отец трёх дочерей и сына. Проживает со своей семьей в Мюнхене.

Награды 
7 декабря 2010 Гётц Отто занял первое место в «TV Total Pokerstars.de Nacht» и получил приз в размере 50 000 евро.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Götz Otto über Vatersein und sein Bösewichtimage — интервью на сайте Filmreporter.de 
 Гётц Отто в фильме «Бункер»  на сайте www.meaus.com